Bontsch-Brujewitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Michailowitsch Bontsch-Brujewitsch (1916–2006), sowjetischer Physiker, Sohn von Michail Alexandrowitsch Bontsch-Brujewitsch
 
 Wiktor Leopoldowitsch Bontsch-Brujewitsch (1923–1987), sowjetischer Physiker und Hochschullehrer, Enkel von Wladimir Dmitrijewitsch Bontsch-Brujewitsch
 Wladimir Dmitrijewitsch Bontsch-Brujewitsch (1873–1955), russischer Revolutionär und Schriftsteller, Bruder von Michail Dmitrijewitsch Bontsch-Brujewitsch und Großvater von Wiktor Leopoldowitsch Bontsch-Brujewitsch